Сборная Катара по футболу в 2022 году впервые в своей истории примет участие в чемпионатах мира по футболу. Команда квалифицировалась в финальную часть мундиаля, как хозяйка первенства, поэтому не примет участия в отборочном турнире, хотя и принимает участие в квалификации на Кубок Азии, связанный с отбором на чемпионат мира 2022; кроме того, сборная Катара примет участие в розыгрышах Копа Америки и Золотого Кубка КОНКАКАФ, как приглашённая команда, в 2019 и 2021 годах.

Выборы организатора чемпионата мира по футболу 2022 
2 декабря 2010 Катар был выбран ФИФА организатором чемпионата мира по футболу 2022 года. Соперниками Катара за чемпионат мира были азиатские страны — Австралия, Япония и Южная Корея, и член КОНКАКАФ — США. Катар только в четвёртом туре одержал победу над США.

Отборочный турнир

Копа Америка 2019, группа B

Отборочный турнир на Кубок Азии 
Группа E

Чемпионат мира по футболу 2022 года

Группа A

Ссылки 

2022
Катар